Duva är ett släkte av koralldjur. Duva ingår i familjen Nephtheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur